Il gruppo della glaucocerinite è un gruppo di minerali appartenente al supergruppo dell'idrotalcite.

Minerali del gruppo della glaucocerinite 
 Carrboydite
 Glaucocerinite
 Hydrohonessite
 Hydrowoodwardite
 Mountkeithite
 Zincaluminite

Note 

Glaucocerinite